Brückenbach und Bruckenbach sind geographische Namen:

Ort:
Brückenbach, zeitweise deutscher Name des Dorfes Borek (Godziesze Wielkie) in der Gemeinde Godziesze Wielkie, Powiat Kaliski, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Gewässer:
 Brückenbach (Bachenbach), linker Zufluss des Bachenbachs (zur Flanitz, zum Kleinen Regen) bei Althütte (Gemeinde Spiegelau), Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Brückenbach (Haselbach), rechter Zufluss des Haselbach (Fulda) bei der Untermühle, Erkshausen (Stadt Rotenburg an der Fulda), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Brückenbach (Helterbach), rechter Zufluss des Helterbachs (zum Eder-Zufluss Schießbach) bei Melgershausen (Stadt Felsberg), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Brückenbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Plochingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Brückenbach (Oker), linker Zufluss der Oker bei Groß Stöckheim (Stadt Wolfenbüttel), Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Brückenbach (Orlacher Bach), rechter Zufluss des Orlacher Bachs vor Orlach (Gemeinde Braunsbach), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brückenbach (Wallbach), rechter Zufluss des Wallbachs (zur Wied) bei Melsbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Kohlfurther Brückenbach, linker Zufluss der Wupper in Kohlfurth, kreisfreie Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

 Bruckenbach (Rotach), rechter Zufluss der Rotach bei Zußdorf, Gemeinde Wilhelmsdorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bruckbach
 Brückbach
 Steinbrückenbach